Натуральне число 816
 816 рік до нашої ери
 816 рік нашої ери